Black Widow — экспериментальный сверхмалый летающий беспилотный летательный аппарат класса MAV. Предназначен для разведки и наблюдения с воздуха, например, целеуказания, корректировки огня, оценки ущерба и других подобных боевых задач.

Разработан фирмой AeroVironment для DARPA. В июне 1999 года разработчик получил награду DARPA «За выдающуюся разработку». В том же году Shepard’s Press вручило разработчику приз за «Ключевой вклад в развитие рынка БПЛА», указав, что их микродрону удалось установить несколько новых рекордов полётных характеристик.

Технические характеристики 
Согласно описанию на сайте Минобороны США, итоговый образец Black Widow обладал следующими характеристиками:
 Размах крыльев: 15 см
 Вес: 85 г
 Скорость: 38-53 км/ч
 Время в воздухе: более 30 минут
 Дальность: 1.8 км (до 17 км по другим источникам)
 Потолок: 240 м
 Оборудование: цветная видеокамера, приёмопередатчик, сенсоры полётных характеристик

Примечания

Ссылки 
 Статья в журнале Flight Global, 1999
 БПЛА — вооружения будущего
 Страница на сайте производителя 
 ТТХ на UAVforum.com 

Беспилотные самолёты США
Беспилотные самолёты-разведчики